Иосиф Сталин — см. Сталин, Иосиф Виссарионович.

Также может означать:
 «Иосиф Сталин» — советский товаро-пассажирский турбоэлектроход.
 «Иосиф Сталин» — советский линейный ледокол-пароход.
 «Иосиф Сталин» — советский речной теплоход, 1937 года.
 «Иосиф Сталин/Рязань (тип речных судов)» — серия речных колёсных грузо-пассажирских пароходов советской и венгерской постройки 1951—1959 годов. Проекты 737 (5 судов), 737/205 «Максим Горький» и 737А «Аркадий Гайдар» (около 70 судов). Позднее головной пароход «Иосиф Сталин» переименован в «Котляревский», серия — в «Рязань».
 «Иосиф Сталин» — волжский речной пароход (до 1930 года «Графиня»). Погиб 27 августа 1942 года при попытке эвакуировать мирное население из Сталинграда.
 Иосиф Сталин — персонаж и главный антагонист игры Command & Conquer: Red Alert.

См. также 
 ИС — марка советского танка, названного в честь Иосифа Сталина.
 ИС — марка советских паровозов, названных в честь Иосифа Сталина.

Объекты, названные в честь Иосифа Сталина